Милдред има више значења:
 Милдред (Тексас)
 Милдред (Канзас)